Husinec kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Husinec (okres Praha-východ)
 Husinec (okres Prachatice)